Gerritjan van Oven (1948), politicus en officier van justitie
Julius Christiaan van Oven (1881-1963), jurist en politicus, onder meer Minister van Justitie